Роман Ра́йнфус (, 27 мая 1910 года, Пшеворск, Австро-Венгрия — 26 сентября 1998 года, Кшивачка, Малопольское воеводство, Польша) — польский этнограф, исследователь польской народной культуры в польских Карпатах.

Биография 
Родился 27 мая 1910 года в семье Францишка Райнфуса и Зофьи Мнерк. Детство и юношество провёл в Горлице и Тарнове, где обучался в местных гимназиях. Во врекмя учёбы участвовал в нелегальном студенческом Союзе социалистической молодёжи. На последнем годе обучения был арестован и провёл три месяца в заключении. В 1931 году сдал выпускной экзамен, после чего переехал в Краков, где поступил на юридический факультет Ягеллонского университета, который закончил в 1935 году. Отправившись после окончания обучения в Нижние Бескиды, стал заниматься изучением культуры лемков. Вскоре опубликовал своё первое этнографическое сочинение в журнале «Ilustrowany Kuryer Codzienny».

С 1936 года по предложению польского этнографа Северина Удзели стал работать научным ассистентом в Этнографическом музее в Кракове. Изучал этнографию под руководством профессора Ягеллонского университета Казимежа Добровольского.

Во время Второй мировой войны заботился о сохранении музейной экспозиции краковского Этнографического музея. После войны был назначен куратором и заместителем музея. С 1944 года по 1946 год был профессором университета имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине. В 1946 году защитил диссертацию по теме «Łemkowie jako grupa etnograficzna» на соискание научной степени доктора наук.

Организовал научные этнографические исследования во Вроцлавском университете, где работал до 1949 года. В мае 1946 года был назначен руководителем отдела народного искусства Государственного научно-исследовательского института народного творчества Польской академии наук. Руководил эти отделом до 1980 года, когда вышел на пенсию.

Сочинения 
 Книги
 Polskie druki ludowe na płótnie (1953);
 Ludowe skrzynie malowane (1954);
 Garncarstwo ludowe (1955);
 Szopki krakowskie (1958);
 Sztuka ludowa w Polsce (1960, wspólnie z J. Świderskim);
 Malarstwo ludowe (1962);
 Nad rzeką Ropą (1965);
 Ludowe kafle malowane (1966);
 Monografia powiatu myślenickiego (1970);
 Meblarstwo ludowe w Polsce (1977);
 Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce (1983);
 Śladami Łemków (1989);
 Ludowa rzeźba kamienna w Polsce (1989).
 Статьи
 Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i nowszych prac etnograficznych, «Lud», t. 36, 1946.
 Architektura szopki krakowskiej, «Polska Sztuka Ludowa» 1948, R. 2, nr 11/12.
 Wpływ farbiarzy drukujących płótna na ludowe hafciarstwo, PSL, 1948 R. 2, nr 11-12.
 Wełniane torby góralskie, PSL, 1949 R. 3, nr 3-4, s. 112—119.
 Przyczynek do ikonografii obrazów Janosikowych na szkle malowanych, PSL, R. 3, 1949, nr 5.
 Szopka z Sieteszy w powiecie przeworskim, PSL, R. 3, 1949 nr 11/12.
 Stan badań nad polską sztuką ludową, «Polska Sztuka Ludowa» 1950, nr 1/6 s. 3-13.
 Orawski dom z wyżką, «Polska Sztuka Ludowa» 1950, nr 1/6 s. 36-55.
 Z obozu naukowego w Weryni, «Polska Sztuka Ludowa» 1950, nr 7/12.
 Wytwórcy ludowych ubiorów w Karpatach polskich, PSL, 1951, R. 5, nr 1-2, s. 19-36.
 Badania terenowe w rejonie kielecko-sandomierskim, «Polska Sztuka Ludowa» 1952, nr 4/5.
 Sztuka ludowa Podlasia Zachodniego, «Polska Sztuka Ludowa» 1952, nr 1.
 Aktualne zagadnienia ludowej plastyki, «Polska Sztuka Ludowa» 1953, nr 2.
 Polskie ludowe kowalstwo artystyczne, «Polska Sztuka Ludowa» 1953, nr 6.
 Przyczynki do badań nad ludowym farbiarstwem i drukarstwem tkanin w woj. białostockim, PSL, R. 8, nr 5.
 Z badań nad sztuką ludową w Radomskiem, «Polska Sztuka Ludowa» 1955, nr 1.
 Sztuka ludowa na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia, «Studia i Materiały Lubelskie». Etnografia t.1, Lublin 1962.
 Sztuka ludowa w woj. rzeszowskim i jej badania, «Polska Sztuka Ludowa» 1963, nr 3/4.
 Rzeźba figuralna Łemków, «Polska Sztuka Ludowa» 1963, nr 3/4.
 Badania nad kulturą ludową w dwudziestopięcioleciu Polski Ludowej, «Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku», nr 10, 1969.
 Wpływ zawodów wędrownych na kształtowanie się kultury ludowej w Karpatach, [w:] Studia z zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu, Kraków 1972.
 Podhalański fenomen, PSL, 1988, t. 42, nr 1-2.

Награды 
 Офицерский и кавалерский крест Ордена Возрождения Польши;
 Заслуженный деятель культуры Польши.

Литература 
 Ewa Fryś-Pietraszkowa, Roman Reinfuss [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t.1, Kraków 2002.

Этнографы Польши
Заслуженные деятели культуры Польши